Toponímia:
Muntanyes:
 Les Tosses (Vilagrassa): muntanya situada al municipi de Vilagrassa (Baix Ebre)
 Les Tosses (Ulldecona): muntanya situada al municipi d'Ulldecona (Montsià)
Serres:
 Les Tosses (Poboleda): serra situada als municipis de Porrera i de Poboleda (Priorat)
 Les Tosses (la Morera de Montsant): serra situada als municipis de la Morera de Montsant (Priorat)

Vegeu també 
 La Tossa